Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Nature Valley Open 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen vom 9. bis 10. Juni 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Nottingham